Miejscowości w USA:
 Ottumwa – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
Gminy w USA:
 Ottumwa (ang. Ottumwa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey